Джейн () — жіноче англосаксонське ім'я, походить від старофранцузького Жанна (), яке в свою чергу бере коріння від чоловічого Йоханнес, Йоганнес () або Іоанніс ().

Відомі носії 

 Джейн Біркін — англо-французька акторка кіно і театру.
 Леді Джейн Грей — королева Англії з 10 липня 1553 по 19 липня 1553 роки.
 Джейн Ґрір — американська акторка.
 Джейн Остін — англійська письменниця.
 Джейн Рассел — американська акторка.
 Джейн Сеймур — третя дружина короля Англії Генріха VIII.
 Джейн Фонда — американська акторка.

Інші 

 Джессі Джейн — американська порноакторка.

Див. також 

 Джейн (прізвище) — англійське прізвище.

Англійські імена
Жіночі імена